Osoby o tym nazwisku:
 Adam Sulikowski – polski prawnik
 Konstanty Sulikowski – polski aktor 
 Marian Sulikowski – polski architekt i wykładowca akademicki
 Mieczysław Sulikowski – polski otolaryngolog
 Stanisław Sulikowski – polski biegacz